Le elezioni comunali in Puglia del 2018 si sono svolte il 10 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 24 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 45 comuni pugliesi, di cui 14 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Acquaviva delle Fonti

Altamura

Casamassima

Conversano

Mola di Bari

Monopoli

Noci

Toritto

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta

Bisceglie

Margherita di Savoia

Provincia di Brindisi

Brindisi

Carovigno

Francavilla Fontana

Oria

San Donaci

San Pietro Vernotico

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Bovino

Carapelle

Faeto

Peschici

Pietramontecorvino

San Marco la Catola

San Nicandro Garganico

San Paolo di Civitate

Vico del Gargano

Provincia di Lecce

Alezio

Giurdignano

Montesano Salentino

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Vernole

Provincia di Taranto

Crispiano

Lizzano

Monteiasi

Palagianello

Pulsano

San Marzano di San Giuseppe

Note 

Puglia
2018